Чыбагалах — топоним (тип: потамоним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Чыбагалах — река, правый приток р. Халтысы, координаты 66°37' с. ш. 133°36' в. д., код ГКГН 357557.
 Чыбагалах — река, левый приток р. Куранах-Сала, координаты 66°05' с. ш. 132°09' в. д., код ГКГН 357818.
 Чыбагалах — река, левый приток р. Буор-Юрях, координаты 68°19' с. ш. 142°53' в. д., код ГКГН 131837.
 Чыбагалах — ручей, левый приток р. Жёлтая, координаты 68°32' с. ш. 142°45' в. д., код ГКГН 131833.
 Чыбагалах — река, левый приток р. Селеннях, координаты 68°17' с. ш. 139°16' в. д., код ГКГН 131763.
 Чыбагалах — река, левый приток р. Нельгесе, координаты 66°02' с. ш. 134°39' в. д., код ГКГН 131656.
 Чыбагалах — остров, в русле р. Туостах, координаты 67°53' с. ш. 135°29' в. д., код ГКГН 354909.

См. также 
 Чибагалах